Sioralik bezeichnet:
 Sioralik (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sioralik (Fjord, Nanortalik), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sioralik (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Sioralik (Insel, bei Napasoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sioralik (Insel, Ungusivik), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sioralik (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sioralik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sioralik (Insel, Nuuk) (auch Sioraleeraq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sioralik (Insel, Sisimiut, nördlich) (auch Sioralissuaq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Sioralik (Insel, Sisimiut, südlich), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland